Park River  ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Park River (North Dakota)

Flüsse in den Vereinigten Staaten:
 Park River (Fluss, North Dakota)
 Park River (Connecticut)
 Park River, anderer Name des Big Muddy Creek (Missouri River)

Fluss in Neuseeland:
 Park River (Neuseeland), Region Wellington